Willem van Bemmel, ou encore Guillaume van Bemmel, peintre hollandais,  à Utrecht -  à Nuremberg. Il est actif en Allemagne.

Biographie

Annexes

Bibliographie 
  Wolf Eiermann, Willem Van Bemmel, (1630-1708), Monografie mit kritischen, Werkverzeichnis der Gemälde, Ed. Michael Imhof Verlag, Petersberg, 2007.

Liens externes 

Peintre néerlandais du XVIIe siècle
Peintre de l'âge d'or néerlandais
Naissance en  juin 1630
Décès en décembre 1708
Membre des Bentvueghels